est un genre de ptérosaure connu de la formation d'Yixian du Crétacé inférieur (Aptien précoce) du Liaoning, Chine. Il contient une espèce, , qui a été décrite et nommée pour la première fois par Lü Junchang.

Découverte et dénomination
Zhenyuanopterus longirostris a été nommé par le paléontologue Lü Junchang en 2005. Le genre est nommé d'après Sun Zhenyuan, qui a donné à Lü Junchang les fossiles avec Zi Fan. Le nom spécifique ("museau long") fait référence au museau long du ptérosaure. Un spécimen est connu ; un squelette complet, il a été trouvé dans la localité de Huangbanjigou de la formation d'Yixian, et il est catalogué GLGMV 0001 au Musée géologique de Guilin Longshan dans le Guangxi, en Chine. Un deuxième spécimen partiel, plus grand, composé de la moitié arrière du corps, a été trouvé au même endroit et catalogué comme XHPM1088 au Musée paléontologique de Dalian Xinghai. En 2014, Teng Fangfang et ses collègues l'ont décrit.

Description
Le crâne du spécimen type de Zhenyuanopterus mesure 54,5 cm de long. Il possède une crête rectangulaire s'étendant le long du haut du museau et une autre petite crête à l'arrière de la tête. L'orbite est en forme de triangle inversé. Typique des Boreopteridae, Zhenyuanopterus avaient un long museau rempli de dents en forme d'aiguilles, qui sont plus longues à l'avant de la bouche ; une caractéristique distinctive est que les dents les plus longues sont plus de 10 fois plus longues que les plus courtes. Les dents sont lisses et triangulaires, avec une légère courbe. Il y a 86 dents dans la mâchoire supérieure et 86 autres dans la mâchoire inférieure .

Les autres caractéristiques distinctives comprennent la troisième phalange du chiffre de l'aile, l'humérus et le fémur ayant la même longueur ; et les pieds étant très petits. Le deuxième spécimen indique que l'humérus et le fémur croissent au même rythme. Le membre antérieur était plus robuste que le membre postérieur. On pensait que le coracoïde était plus longue que l'omoplate, contrairement à la plupart des ptérosaures avancés, mais le spécimen type avait une coracoïde mal conservée et le deuxième spécimen a montré que ce n'était pas le cas. Zhenyuanopterus avait des vertèbres cervicales relativement courtes par rapport à Feilongus. Plusieurs vertèbres dorsales sont fusionnées en un notarium, indicateur de maturité.

On estime que Zhenyuanopterus a une envergure de 3,5 à 4 mètres, ce qui en fait l'un des plus grands boreopteridés.

Synonymie avec Boreopterus
Boreopterus et Zhenyuanopterus font tous deux partie des Boreopteridae et se trouvent dans la même unité de dépôt. Lü a distingué les deux en raison du plus grand nombre de dents, de la symphyse mandibulaire plus courte et de la troisième phalange du doigt soutenant la membrane alaire, l'humérus et le fémur de même longueur que Zhenyuanopterus. Cependant, il a été suggéré que cet animal est en fait l'adulte de Boreopterus, qui est connu pour être un juvénile ; tous les spécimens connus des Boreopterus sans crête sont plus petits que les grands Zhenyuanopterus à crête, et la plupart des différences entre eux peuvent être expliquées comme liées à l'âge. Les boreopterus étaient peut-être trop jeunes pour développer une crête à leur mort.

Classification
Lü a classé Zhenyuanopterus chez les Boreopteridae en se basant sur le crâne long et bas, les dents longues et pointues, les dents de devant longues, et le fémur et le tibia étant de longueur égale. En 2012, il a subdivisé les Boreopteridae en alliant Zhenyuanopterus et Boreopterus dans les Boreopterinae, en fonction de la rangée de dents s'étendant plus loin en arrière sur la mâchoire, des vertèbres cervicales plus courtes et des pieds plus faibles de ces deux genres. Cependant, Jiang Shun-Xing a ensuite restreint les Boreopteridae aux Zhenyuanopterus et Boreopterus après avoir découvert que la définition de Lü n'était pas monophylétique.

Paléoécologie
Dans la formation d'Yixian, Zhenyuanopterus vivait avec d'autres ptérosaures tels que Boreopterus, Feilongus, Haopterus, Yixianopterus et Gegepterus. Teng et ses collègues ont suggéré en 2014 que Zhenyuanopterus passait moins de temps sur terre et plus de temps dans les airs ou sur les falaises, en raison des membres antérieurs robustes et des membres postérieurs faibles.

Régime
La Formation d'Yixian au début du Crétacé était un écosystème forestier lacustre avec la présence de volcans. Ces lacs et ces cours d'eau auraient fourni de nombreuses proies aquatiques, comme des poissons et des amphibiens, que Zhenyuanopterus aurait probablement chassés. Il a été suggéré que Zhenyuanopterus se nourrissait en nageant, piégeant des proies dans ses dents en forme d'aiguille, une méthode similaire à celle des dauphins modernes de rivière Platanista, qui présentent une dentition similaire.

Liens externes

Notes et références

Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2010
Paléontologie en Chine
Ptérosaure d'Asie